Anna Austriaczka – księżna Bawarii
 Anna Austriaczka – królowa Polski
 Anna Austriaczka – królowa Francji